Хелън Рейчъл Слейтър () (родена на 15 декември 1963 г.) е американска актриса и певица. Известна е с ролите си във филмите „Супергърл“ от 1984 г. и „Тайната на моя успех“ от 1987 г.

Личен живот 
Омъжена е и има една дъщеря на име Хана Ника, родена на 28 август 1995 г.

Филмография

Външни препратки 
 
 

Американски актриси
Американски озвучаващи актриси
Американски певици
Американски поп певци
Родени в щата Ню Йорк